Lefort kan syfta på:

Lefort (1835) – ett linjeskepp och ett örlogsskepp i den ryska Östersjöflottan

Personer med efternamnet
Claude Lefort (1924–2010), politisk filosof
François Lefort (1655–1699), rysk amiral

Se även
Le Fort

Efternamn